AEGON International 2009 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 AEGON International 2009 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn